|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Barcelona (officieel Barcelona KIA) van 2007 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2007 in de Spaanse stad Barcelona. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Francesca Schiavone kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het zesde reekshoofd, Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij ver­sloeg in de finale de ongeplaatste Roemeense Edina Gallovits in twee sets. Het was Shaughnessy's zesde (en laatste) WTA-titel, de enige van 2007.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Jelena Kostanić-Tošić en Tetjana Perebyjnis, strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives / Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Lourdes Domínguez Lino en Flavia Pennetta in de match-tiebreak, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Barcelona 2007
Barcelona